Сборная Швеции по футболу в четвёртый раз в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 1958 году. Команда квалифицировалась в финальную часть турнира, как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире. В финальной части тре крунур заняли первое место в своей группе, успешно выйдя из группы, а по итогам турнира шведы достигли наивысшего достижения за всю историю участия на мундиалях, проиграв в финале сборной Бразилии, соответственно, получив второе место на турнире, больше шведы на такие достижения были уже не способны.

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 1958 
Голосования не было, так как Швеция была единственной кандидатурой, как нейтральная страна.

Отборочный турнир

Финальный раунд

Групповой раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Сборная

Швеция

Примечания 

1958
Швеция